Серія A — чемпіонат Італії з футболу
Серія A (баскетбол) — чемпіонат Італії з баскетболу